William Inge (anglicaans priester, 1829), priester en cricketspeler uit Oxford (1829–1903)
 William Inge (anglicaans priester, 1860), Brits schrijver, priester, filosoof en hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge (1860–1954), zoon van bovengenoemde persoon

 William Inge (Amerikaans schrijver), Amerikaans schrijver (1911–1973)